Esta é uma lista dos 288 municípios da província espanhola da  na comunidade autónoma da Castela-Mancha.

Guadalajara
 Lista